Битва за Купрес — термин, которым обозначают следующие бои за город Купрес на территории современной Боснии и Герцеговины:

 Битва за Купрес (1942)
 Битва за Купрес (1992)
 Битва за Купрес (1994), более известная как Операция «Цинцар-94»